Sulu může odkazovat na:
 Sulu (provincie) – ostrovní Filipínskou provincii
 Suluský sultanát – sultanát na jihu Filipín
 Suluské ostrovy – souostroví na jihu Filipín
 Suluské moře
 Hikaru Sulu – fiktivní postava se Star Treku

Externí odkazy